Gildone – comune  in provincia di Campobasso.
 Gildone – generale africano ribelle all'impero romano.